Алекса́ндр О́ськин:
 Оськин, Александр Владимирович (род.1949) — инженер, дипломат и менеджер. Генеральный директор «Комсомольской правды» (1997—1998).
 Оськин, Александр Иванович (1912—1971) — комбайнёр, лауреат Сталинской премии.
 Оськин, Александр Петрович (1920—2010) — Герой Советского Союза, танкист.